2004 год в боксе.

Любительский бокс

Олимпийские игры

Чемпионат Европы

Профессиональный бокс

Тяжёлый вес 
 10 апреля  Леймон Брюстер в бою за вакантный титул WBO, нокаутировал TKO5  Владимира Кличко.
 11 апреля чемпион IBF,  Крис Бёрд свёл вничью SD бой с  Анджеем Голотой.
 17 апреля  Джон Руис защитил TKO11 титул WBA в бою с  Фресом Окендо.
 24 апреля в бою за вакантные титулы WBC и The Ring,  Виталий Кличко победил TKO8  Корри Сандерса.
 4 сентября  Леймон Брюстер защитил SD титул WBO в бою с  Кали Миеном.
 13 ноября  Крис Бёрд победил SD  Джамиля Макклайна, и защитил титул IBF.
 13 ноября  Джон Руис защитил UD титул WBA в бою с  Анджеем Голотой.
 11 декабря  Виталий Кличко защитил титулы WBC и The Ring в бою с  Дэнни Уильямсом.

Средний вес 
 18 сентября  Бернард Хопкинс в объединительном бою победил KO9  Оскара Де Ла Хойю, и стал первым человеком в мире, который объединил все чемпионские пояса, со времён когда их стало 4 основных. (WBA, WBC, IBF, WBO и также завоевал пояс The Ring).

См. также

Примечания

Ссылки 
 boxrec.com